Restrallos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis thapsi;
 el nombre común de la planta Silene vulgaris.